Фраксионамијенто дел Ваље има више значења:

 Фраксионамијенто дел Ваље (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фраксионамијенто дел Ваље (Кармен), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику